Vicdessos bezeichnet
 Vicdessos (Ariège), eine französische Commune déléguée im Département Ariège
 Vicdessos (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Ariège